Pesonen ist der Familienname folgender Personen:

 Armas Pesonen (1885–1947), finnischer Speerwerfer
 Harri Pesonen (* 1988), finnischer Eishockeyspieler
 Janne Pesonen (* 1982), finnischer Eishockeyspieler
 Jussi Pesonen (* 1979), finnischer Eishockeyspieler
 Olavi Pesonen (1909–1993), finnischer Komponist
 Pentti Pesonen (* 1938), finnischer Skilangläufer
 Timo Pesonen (* 1965), finnischer EU-Beamter